Druga nogometna liga Herceg-Bosne je svoje prvo izdanje imala u sezoni 1994./95. Sudjelovala su 22 kluba podijeljena u tri skupine.

Ljestvice

Herceg Bosna - Jug

Herceg Bosna - Sjever

Srednja Bosna

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1994./95.

Izvori 
 forum.sportsport.ba prema listu Sportske novosti i arhivama

1994-95
1995-95
 HB 2